Femina (lateinisch für Frau) steht für

 Femina (Revuebühne) (1914–1938), in Wien
 Femina (indische Online-Zeitschrift), Life-Style-Magazin für Frauen
 Femina (indonesische Zeitschrift), Life-Style-Magazin für Frauen
 Femina (deutsche Zeitschrift), Wochenzeitschrift in Deutschland
 Femina (schweizerische Zeitschrift), französischsprachige Zeitschrift in der Schweiz
 Femina (französische Zeitschrift), 1901–1954 in Paris herausgegebene Modezeitschrift für Frauen
 Femina Politica, feministische Zeitschrift der Politikwissenschaft
 Femina (Film) (1990), von Piotr Szulkin
 Femina-Palast, ein Tanzsaal in Berlin
 Femina-Film-Preis
 Femina (Aachen), ein von 1952 bis 1980 über der Aachener Nuellens-Passage (heutige Elisen-Galerie) befindliches Varieté und Nachtclub, in dem neben deutschsprachigen Stars wie Caterina Valente, Marika Rökk, Lale Andersen, Lys Assia, Zarah Leander, Margot Eskens. Vico Torriani, Chris Howland, Freddy Quinn, Heinz Erhardt, Gerhard Wendland, René Carol, Trude Herr etc. auch internationale Stars auftraten, wie beispielsweise im November 1957 Josephine Baker